Сазо́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південь від Парижа, 145 км на південний захід від Тулузи, 40 км на південь від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сазос на сайті французького Національного інституту географії
 Сазос на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сазос на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сазос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сазос на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї